Zentrum für Orgelforschung steht für:

 Zentrum für Orgelforschung (Graz), Forschungseinrichtung an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz 
 Zentrum für Orgelforschung (Wien), Einrichtung der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien